Schirdewan ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schirdewan (1907–1998), deutscher Politiker
 Martin Schirdewan (* 1975), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker (Die Linke), Enkel von Karl Schirdewan

Siehe auch:

 Schirdewahn